Ford puede referirse a:

Personas 
 Aníbal Ford (n. 1934), escritor y teórico de la comunicación argentino.
 Betty Ford (n. 1918), esposa de Gerald Ford.
 Daniel Mor Ford (1939-2011), vicepresidente de Panamá.
 Edsel Bryant Ford, hijo de Henry Ford y presidente de Ford Motor Company.
 Ford Madox Brown (1821-1893), pintor inglés.
 Ford Madox Ford, sobrenombre de Ford Hermann Hueffer (1873-1939), novelista inglés, nieto del anterior.
 Gerald Ford (1913-2006), 38º presidente de Estados Unidos.
 Glenn Ford (1916-2006), actor estadounidense.
 Harrison Ford (n. 1942), actor estadounidense.
 Henry Ford II, hijo de Edsel Ford y presidente de Ford Motor Company.
 Henry Ford (1863-1947), industrial estadounidense, fundador de la Ford Motor Company.
 Jeremiah D. M. Ford (1873-1958), hispanista estadounidense.
 John Ford (director de cine) (1894-1973), director de cine estadounidense
 John Ford (dramaturgo) (1586-1640), dramaturgo inglés.
 Richard Ford (escritor), narrador estadounidense.
 Richard Ford (hispanista) (1796-1858), viajero e hispanista inglés.
 Robert Ford (1861-1892), el hombre que mató a Jesse James.
 Tom Ford (n. 1961), diseñador de moda estadounidense.

Lugares 

 Ford (Kansas), localidad estadounidense.
 Ford (Shropshire), Inglaterra
 Ford (Sussex Occidental), Inglaterra
 Ford (Washington), localidad estadounidense.
 Ford (Wisconsin), localidad estadounidense.
 Ford Center, pabellón deportivo de Oklahoma.
 Ford Field, estadio de fútbol americano de Detroit.
 Teatro Ford, lugar del asesinato de Abraham Lincoln.
 Jardín Alpino Betty Ford, el jardín botánico situado a mayor altitud del mundo.

Entidades 

 Ford Motor Company, empresa fabricante de automóviles.
 Fundación Ford, organización humanitaria nacida al amparo de la compañía automovilística.
 Ford Models, agencia internacional de modelos.
 Betty Ford Center. clínica privada.
 Museo y Biblioteca presidenciales de Gerald Ford.
 Ford World Rally Team, equipo de rallyes oficial de la marca Ford.

Personajes de ficción 

 James "Sawyer" Ford, personaje de ficción de la serie Lost.
 Kira Ford, personaje de la serie de televisión Power Rangers.

Naves 

 Clase Gerald R. Ford
 USS Gerald R. Ford (CVN-78), un buque de guerra estadounidense líder de su clase.